U66 ou U-66 peut faire référence à :
 Grand dodécaèdre étoilé tronqué (U66), un polyèdre uniforme non-convexe ;
 HMS Starling (U66), un sloop de la Royal Navy ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres